Holding the Man può riferirsi a

 Holding the Man – autobiografia del 1995 di Timothy Conigrave
 Holding the Man – opera teatrale del 2006 di Tommy Murphy
 Holding the Man – film del 2015 diretto da Neil Armfield